Bobcat (Plural: Bobcats) steht für:

 den englischen Namen des nordamerikanischen Rotluchses
 Kompaktlader der Bobcat Company, mittlerweile Begriffsmonopol bzw. Gattungsname für diese Fahrzeugart
 Cessna T-50 Bobcat, ein leichtes zweimotoriges Transportflugzeug
 Bobcat, ein kanadischer Transportpanzer
 einen Prozessor von AMD (AMD Bobcat)
 Projektname für die erste Baureihe des Ford Fiesta der Ford Motor Company
 ein Pkw-Modell von Mercury, siehe Mercury Bobcat
 die Begleitband Bob Crosbys, zusammen Bob Crosby and the Bobcats
 Charlotte Bobcats, NBA-Basketballteam, 2014 wieder zum ursprünglichen Namen Hornets zurückgekehrt

Siehe auch:
 Bobcat Goldthwait (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Bobcat Butte 
 Bobcat Gent 
 Bobcat Hill 
 Bobcat Hills 
 Bobcat Mountain